Колумбија је подељена на 32 департмана и један дистрикт (Богота).

Историја 
Територијална организација Колумбије изгласана је 1886. године. Некада је Колумбија била подељена на мале колумбијске државе: Антикоа, Боливар, Каока, Кундинамарка, Магдалена, Панама, Сантандер и Толима.
Нова потписана конституција државе уклања федерализам, спаја све државе и ствара департмане. Неколико година касније, Панама постаје ѕнезависна држава и постаје Република Панама.
Департман Атлетико је створен 11. априла 1905. године након што је председник државе Рафаел Рејес одлучио да номинује гувернера за овај департман. Током историје држеве Колумбије су се мењале што је представљало велики проблем становницима и као и локализацији њихових кућа. Мењањем назива департмана и границе истих, становници нису знали којем департману ће припасти. С временом устав Колумбије ограничио је све департмане и тиме је држава учврстила своје границе. Данас се департмани састоје од више општина. Сваки департман има гувернера који се бира сваке четврте године.

Списак департмана

Галерија

Референце 

Департмани Колумбије